Квалификациите за Евро 2016 са серия от квалификации, чиято цел е да определят участниците на Евро 2016, което ще се проведе във Франция. Според новата формула на УЕФА за квалификациите, на първенството се класират всички отбори, завършили на първо и второ място в квалификационните групи, най-добрият трети отбор, а останалите отбори на трето място играят баражи. Това е първото Европейско първенство, на което участват общо 24 отбора. Домакинът – Франция, също играе квалификации в последната група, като мачовете биват записвани като контроли. Общо 53 отбора биват разпределени в 9 групи – осем с по 6 отбора и една с 5 отбора. Това са първите квалификации, в които участва и отборът на Гибралтар. Жребият се състоя на 23 февруари 2014 г. в Ница.

Поради политически причини в една група не могат да попаднат отборите на Испания и Гибралтар, като и тези на Армения и Азербайджан.

Групи

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Група I

Отбори, завършили на трето място в своята група 
В това класиране не се броят мачовете срещу отборите, които завършат на шесто място в групите с по шест отбора. Отборът с най-много точки се класира за първенството, а останалите осем отбора ще играят баражи в два мача, като победителите в тях също се класират.

Баражи 
Първите срещи ще се играят на 12 ноември, а реваншите са на 17 ноември 2015 г.

Външни препратки 
 Теглене на жребия за квалификационните групи на Евро 2016

Европейско първенство по футбол 2016